Sella (Spanje), een gemeente in Spanje
Sella (rivier), rivier in Asturië, Spanje
Sella (Dolomieten), een berggroep in de Dolomieten
Sellapas, een pas in deze berggroep
sella (zitmeubel), een zitmeubel
 sella (anatomie), een aangroeisel van het neusblad van bepaalde vleermuizen

Personen 
Emanuele Sella, een Italiaans wielrenner